Golondrina, tipus d'embarcació turística
 Golondrina (motocicleta), marca de ciclomotors fabricats a Barcelona durant la dècada del 1950